Sezóna 2006/2007 byla 59. sezonou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Adler Mannheim.

Konečná tabulka základní části

Předkolo 
hráno na 3 vítězná utkání.

Play off

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Externí odkazy 
 

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2006
Lední hokej v roce 2007